bu, eenheidssymbool van de inhoudsmaat bushel
 Bu Xiangzhi (1985), Chinees schaker 
 Bû, gemeente in Frankrijk
 Bü, afkorting van Bücker Flugzeugbau